Asahi  kan syfta på: 

 Asahidake – Hokkaidos högsta berg
 Asahi Shimbun – en morgontidning
 Asahi-bryggeriet – ett av Japans ledande bryggerier
 Asahi, Chiba – stad i Chiba prefektur
 Asahi, Toyama – kommun i Toyama prefektur
 TV Asahi – en TV-kanal
 Asahi Optical Joint Stock Co. – ursprungliga namnet på kameratillverkaren Pentax